Lauren Phillips (Atlantic City, Nova Jersey; 8 de dezembro de 1987) é uma atriz pornográfica e modelo erótica estadunidense.

Biografía
Phillips naceu  em dezembro de 1987 na cidade de Atlantic City, localizada no condado de Atlantic nos estado estadounidense de Nova Jersey, em uma família de ascendência alemã, irlandesa, inglesa, escocesa e holandesa. Estudou na Universidad Rutgers, onde obteve seu diploma de dança. Antes de dedicar-se a à pornografía ela foi babá e profesora de dança.

Ela estreou como atriz pornográfica em 2013, aos 26 anos de idade, filmando suas primeiras cenas para o estúdio Reality Kings no filme Monster Curves 23. Ela também trabalhou para outros produtores como Planet X, Evil Angel, Hustler, Wicked Pictures, Zero Tolerance, Elegant Angel, Adam & Eve, Brazzers, Metro, Kink.com, Girlfriends Films, Naughty America e Bangbros.

Em 2016, ela e a atriz pornográfica Alison Tyler gravaram sua primeira cena de sexo inter-racial no filme Lex's Breast Fest 7, junto com Lexington Steele.

Em 2017, ele recebeu suas primeiras indicações no circuito de premiação internacional. Dois no AVN Awards, de Best Group Sex Scene (Melhor Cena de Sexo em Grupo) por Ginger Orgy e de Best Virtual Reality Sex Scene (Melhor Cena de Sexo de Realidade Virtual) por Sarah Jessie's X3 Extreme VR Experience; e nos Prêmios XBIZ de Best Scene - Parody Release (Melhor Cena - Paródia) por Storage Whore Orgy.

Em 2018 recebeu outra indicação de XBIZ de Best Sex Scene - Taboo Release
(Melhor Cena De Sexo - Tabu) por I Love My Mom's Big Tits 5.

Ela apareceu em mais de 210 filmes como atriz.

Alguns filmes destaques de sua filmografia são Anal Brats 2, Blowjobs and Stockings, Crash, Family Cuckolds, Ginger Patch 2, Jerk Me Off 3, Lauren Phillips Unleashed, Mom Is Horny, Naughty Anal MILFS 4, POV Mania 8, Squirt Monsters o Throat Fuck Me 3.

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da Universidade Rutgers
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Atlantic City
Mulheres
Nascidos em 1987
Modelos eróticas dos Estados Unidos